Stany Zjednoczone:
 Felt – miejscowość

Osoby:
 Dorr E. Felt – amerykański wynalazca
 Mark Felt – amerykański agent FBI
 Ulrike Felt – austriacka fizyk

Inne:
 Felt – brytyjski zespół muzyczny
 Felt Mountain – album Goldfrapp

Zobacz też:
 Feld
 Feldt
 Legia-Felt